Рабфа́ковская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рабфаковская улица — прежнее (1923—1968) название улицы Кузнецова в Великом Устюге.
 Рабфаковская улица — улица в городе Иванове.
 Рабфаковская улица — прежнее (1929—1936 и 1938—1939) название Гимназической улицы в Краснодаре.
 Рабфаковская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Рабфаковская улица — улица в Туапсе.
 Рабфаковская улица — улица в городе Тюмени.

Украина 
 Рабфаковская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Рабфаковский переулок